

Patronyme 

 Philibert Commerson (1727-1773), explorateur et naturaliste français ;
 Jean-Louis-Auguste Commerson (1802-1879), écrivain et journaliste français, humoriste et vaudevilliste.

Toponyme 

 Cratère Commerson à La Réunion, nommé en l'honneur de Philibert Commerson.

Biologie 
 Dauphin de Commerson, un mammifère aquatique, nommé en l'honneur de Philibert Commerson.